Pole golfowe w Toruniu (Tatfort Golf Club) – obszar porośnięty przystrzyżoną trawą o różnej wysokości, służący do gry w golfa w Toruniu.

Lokalizacja 
Pole golfowe znajduje się w północnej części dzielnicy Mokre, przy ul. Kociewskiej, na przedpolu Fortu IV Twierdzy Toruń.

Charakterystyka 
Pole golfowe, 9 - dołowe o powierzchni 37 ha, otwarto na początku XXI w., a jego pomysłodawcą i założycielem był toruński koszykarz i golfista Tadeusz Tlałka. Urządzono je na przedpolu bojowym Fortu IV Twierdzy Toruń. Do dyspozycji golfistów znajduje się zadaszony driving range z 24. stanowiskami oraz putting green, pitching green, dom klubowy i wypożyczalnia sprzętu.

Pole golfowe zrzeszone jest w Polskim Związku Golfowym. Przy klubie działa także Stowarzyszenie Miłośników Golfa i Fortyfikacji „TatFort”.

Zawody 
Wybrane wydarzenia i zawody, które cyklicznie odbywają się na polu golfowym:
 turniej klubowy z cyklu Grand Prix TATFORT Golf Club
 Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budowle sportowe i rekreacyjne w Toruniu
Toruń